Кольберг ( — «угольная гора»):

Фамилия 
 Кольберг, Бенни (род. 1954) — шведский лыжник.
 Кольберг, Лоренц (1927—1987) — американский социолог.
 Кольберг, Оскар (1814—1890) — польский этнограф
 Кольберг, Юлиуш (1776—1831) — польский топограф и землемер.

Топонимы 
 Кольберг () — немецкое название польского города Колобжег до 1945 года.
 Осада Кольберга — несколько попыток русских войск взять Кольберг в 1758, 1760, 1761 годах в ходе Семилетней войны. 
 Кольберг (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Кольберг (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Кольберг (Штирия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Бад-Кольберг-Хельдбург — город в Германии, в земле Тюрингия.

Другое 
 «Кольберг» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Кольберг» — немецкий пропагандистский фильм 1945 года, повествующий об обороне Кольберга от французских войск в 1806—1807 годах.

См. также 
 Колбергс, Андрис Леонидович (род. 1938) — советский, латышский писатель и киносценарист.
 Колбергис — населённый пункт в Алуксненском крае Латвии, административный центр Яуналуксненской волости.